La 25ª edizione della Supercoppa di Polonia  si è svolta a luglio tra il Legia Varsavia, vincitore del campionato e della coppa nazionale, e il Lech Poznań, finalista di coppa. Il  ha vinto il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Tabellino

Formazioni

Note 

Calcio nel 2016
2016
Competizioni sportive a Varsavia